Las siglas PCB pueden tener diversos significados:
 Parque Científico de Barcelona.
 Partido Comunista Boliviano.
 Partido Comunista Brasileño.
 Partido Comunista de Bielorrusia.
 Team PCB, grupo femenino de lucha libre profesional.
 Perfect Cherry Blossom, séptimo juego de la saga Touhou Project.
 Policloruro de Bifenilo.
 PCB, sigla de Printed Circuit Board, o placa de circuito impreso.
 PCB, sigla del inglés Process Control Block, o bloque de control del proceso.

Siglas